Делорье́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Делорье, Марсель (1905—1988) — канадский шашист
 Делорье, Николя (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Делорье, Эрмас (1879—1941) — канадский политик.